Приз Нейсмита лучшему игроку года среди старшеклассников () — это ежегодная баскетбольная награда, присуждаемая лучшему игроку года среди старшеклассников и старшеклассниц. Приз был назван в честь создателя баскетбола Джеймса Нейсмита. Трофей был учреждён американской организацией Atlanta Tipoff Club и впервые был вручён Деннису Скотту из школы Флинт-Хилл Преп и Линн Лоренцен из школы Вентура в 1987 году.

Всего две старшеклассницы, Кэндис Паркер и Майя Мур, получали этот приз два раза, а среди старшеклассников такого успеха не добивался никто. Чаще других обладателями данной награды среди старшеклассников становились учащиеся школ, расположенных в Джорджии и Виргинии (по 4 раза), а среди старшеклассниц — Калифорнии (6 раз), Индианы (5 раз) и Джорджии (4 раза). Действующими обладателями этой награды являются Айзея Стюарт из школы Ла-Люмьер и Хейли Джонс из школы Архиепископа Митти.

Победители среди старшеклассников

Победители среди старшеклассниц

См. также 
 Мистер баскетбол США

Ссылки 
 

Баскетбольные награды